Pomeranze steht für:
 Bitterorange, eine Zitruspflanze
 das Lederkäppchen an der Spitze des Billardqueues, siehe Queue (Billard) #Die Pomeranze
 Landpomeranze, abwertend für ein Mädchen vom Lande

Siehe auch:
 Pomerance
 Pomeranz